S26 (Berlijn) - lijn van de S-bahn in Berlijn, Duitsland
 Short S.26 - Britse transport-vliegboot
 USS S-26 (SS-131) - Amerikaanse duikboot